KCBS ist ein
 Rufzeichen und Name des Fernsehsenders KCBS-TV in Los Angeles des Columbia Broadcasting System (CBS)  
 Rufzeichen (vormals KQW) eines Hörfunksenders in San José von Entercom und ehemals Columbia Broadcasting System (CBS) 
 Kürzel des Koreanischen Hörfunksenders Korean Central Broadcasting Station

Abkürzung